Campeonato disputado por :

Auto Esporte Clube (João Pessoa)
Botafogo Futebol Clube (João Pessoa)
Esporte Clube União (João Pessoa)
Esporte Clube de Patos (Patos)
Nacional Atlético Clube (Patos)
Santos Futebol Clube (João Pessoa)

Campeonato Paraibano de Futebol